Retzlaff ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Retzlaff (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Anselm Retzlaff (* 1991), deutscher Schriftsteller
 Arne Retzlaff (* 1960), deutscher Theaterschauspieler, Theaterregisseur und Autor
 Bruno Retzlaff-Kresse (1908–1986), deutscher Widerstandskämpfer, Editor
 Carl Retzlaff (1863–1929), deutscher Bildhauer
 Christine Retzlaff (* 1950), deutsche Badmintonspielerin, siehe Christine Zierath
 Christoph Retzlaff (* 1962), deutscher Diplomat
 Erich Retzlaff (1899–1993), deutscher Fotograf
 Ernst Retzlaff (1902–1934), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Neubrandenburg
 Frank Retzlaff, deutscher Basketballspieler
 Hans Retzlaff (1902–1965), deutscher Fotograf und Dokumentarfilmer
 Ingeborg Retzlaff (1929–2004), deutsche Frauenärztin, Psychotherapeutin und ärztliche Standespolitikerin

 Karl Retzlaff (1890–1967), deutscher SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
 Misa Telefoni Retzlaff (eigentlich: Hermann Theodor Retzlaff; * 1952), samoanischer Politiker, Jurist und Schriftsteller
 Tobias Retzlaff (* 1987), deutscher Schauspieler
 Werner Retzlaff (1890–1960), deutscher Architekt

Siehe auch:

 Reederei Emil R. Retzlaff, ehemalige deutsche Reederei